Le patronyme Hoareau est l'un des noms de famille les plus répandus à l'île de La Réunion.

Historique 
La présence des Hoarau (ou Hoareau) est attestée à la Réunion (Isle Bourbon) depuis le . Ce jour-là, le navire Le Taureau (capitaine Hervé de Kersaint-Gilly, Seigneur de Kergadiou), de la première flotte de la Compagnie des Indes Orientales fraîchement créée par Louis XIV, débarqua dans la "baie du meilleur ancrage", à Saint-Paul, les premiers colons parmi lesquels René Hoarau.  

Sur les 500 personnes (dont 288 engagés formés à un métier) montées à Brest à bord des quatre bateaux de cette flotte (dont l'un s'arrêta à Fort-Dauphin, Madagascar), 400 seraient mortes du scorbut durant la traversée. Sous la direction d'Étienne Régnault, gouverneur de la colonie, une vingtaine de colons débarquèrent du Taureau.

Originaire de Menneville, paroisse de Boulogne-sur-mer (Pas-de-Calais), où il naquit aux environs de 1640, René Hoarau épousa, en 1669, Marie Baudry, native en 1664 de Calais, peut-être une amie d'enfance venue le rejoindre dans l'île en 1667 (mariage célébré par un lazariste, le Père Jourdier). Ils résidèrent à Saint-Paul comme la plupart des colons de cette époque-là, Saint-Paul étant la première capitale de l'île. Ils eurent cinq enfants, dont descendent les centaines de Hoarau (ou Hoareau) de La Réunion (et de la diaspora). René Hoarau  y mourut le .

La vie des premiers colons à Bourbon est relatée dans le "Mémoire pour servir à la connaissance particulière de l'Isle Bourbon" rédigé en 1710 par Antoine Boucher, dont le manuscrit est conservé à la Bibliothèque nationale.  

La forme Hoarau (ou Hoareau, au gré des transcriptions de l'état-civil) n'est sans doute pas celle du nom à l'origine. Les débats ne sont pas tranchés quant à son étymologie. Il est probable que la plupart des premiers arrivants à Bourbon ne savaient ni lire, ni écrire, et que leurs noms furent alors orthographiés phonétiquement.

Certains tiennent pour Houarault. D'autres encore pour Waro, de racine germanique (war = bouclier, protection). Peut-être aussi O'Hara.

Personnalités contemporaines
Charles Hoareau, militant syndicaliste et politique à Marseille, formé à la Jeunesse ouvrière chrétienne, créateur du concept des Comités Chômeurs au sein de la CGT.
Daniel Hoareau, chanteur réunionnais utilisant le nom de scène Danyèl Waro.
Gilbert Hoareau, parrain de Marseille connu sous le nom de Gilbert le Libanais.
Myrose Hoareau, Miss Réunion puis productrice audiovisuelle.
 Sébastien Hoareau, coureur cycliste. 
Augustin Hoareau, Directeur audiovisuel France Télévisions ex officier principal de réserve Décret du 11 janvier 2001 portant promotion et nomination dans les cadres des officiers de réserve Directeur régional Martinique la , Directeur régional Guyane la .

Voir aussi
Hoarau.

Homonymie de patronyme
Patronyme réunionnais